Адам Домінік Бартошевич (пол. Adam Dominik Bartoszewicz, лит. Adomas Dominykas Bartuševičius; нар. 1838, маєток Панемуньо, селище Немаюнай, Троцький (Тракайський) повіт, Віленська (Вільнюська) губернія, Російська імперія ― 11 лютого 1886, Львів, Австро-Угорщина) ― польськомовний видавець, книгар і редактор литовського походження, засновник «Польської книгарні» (пол. Księgarnia Polska) у Львові.
 Антоній (Бартошевич) (1910—1993) — єпископ РПЦ закордоном, архієпископ Женевський і Західно-Європейський (1963—1993).
 Бартошевич Віталій Володимирович (1924—2000) — радянський та російський історик і нумізмат.
 Влодзімеж Бартошевич (1899—1983) — польський живописець, графік та ілюстратор.
 Бартошевич Геннадій Георгійович (1934—1993) — 2-й секретар ЦК КП Білорусі, надзвичайний і повноважний посол СРСР у КНДР. Член Бюро ЦК КП Білорусі (1983—1987). Член ЦК КПРС (1986—1990). Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань.
 Домінік Бартошевич (1801—1851) — польський письменник, педагог, мовознавець; доктор філології.
 Йоахим Бартошевич (1867—1938) — польський політик, член Всеросійських установчих зборів.
 Казимир Бартошевич (1852—1930) — польський історик, публіцист, сатирик, літератор, редактор, видавець і колекціонер творів мистецтва.
 Костянтин Бартошевич (1906—1991) — радянський архітектор, відомий за проектами типових клюбів.
 Леонтій (Бартошевич) (1910—1993) — єпископ РПЦ закордоном, єпископ Женевський (1950—1956).
 Моніка Габріела Бартошевич (* 1980) — польська політологиня, спеціалістка у галузі тероризму та політичного насильства.
 Юліян Бартошевич (1821—1870) — польський історик літератури і педагог.
Білоруські прізвища
Польські прізвища